Porębianka – potok, dopływ Mszanki
 Porębianka – potok, dopływ Udorki
 Porębianka (Kamieniczanka) – potok, dopływ Trzemeśnianki